Синявський — українське прізвище. 

Відомі люди:
 Синявський Андрій Донатович (літературний псевдоним: Абра́м Терц; 1925—1997) — російський літературознавець, письменник, літературний критик, дисидент.
 Синявський Антін Степанович (1866 — 1951) — український політичний і громадський діяч, економіко-географ, історик, економіст, педагог, доктор географічних наук, професор Київського університету.
 Синявський Віктор Анатолійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Синявський Володимир Іванович (1932 — 2012) — спортсмен-борець (вільного стилю, легкої ваги), заслужений майстер спорту СРСР (з 1960).
 Синявський Олекса Наумович (1887 — 1937) — визначний український мовознавець і педагог, професор (1920), провідний діяч у нормуванні української літературної мови, фактичний редактор остаточного тексту «Українського правопису»

Див. також 
 Синявська

Примітки 

Прізвища